Windows Server — линейка серверных операционных систем от компании Microsoft.

Формально не входят в продуктовую линейку как имеющие другую торговую марку, однако являются предыдущими версиями серверных ОС семейства NT:
 Windows NT 3.1 Advanced Server (27 июля 1993)
 Windows NT 3.5 Server (21 сентября 1994)
 Windows NT 3.51 Server (30 мая 1995)
 Windows NT 4.0 Server (Август 1996)
 Windows 2000 Server (Февраль 2000)
 Windows .NET Server (2002)

Линейка состоит из следующих версий:

 Windows Server 2003 (Апрель 2003)
 Windows Server 2003 R2 (Декабрь 2005)
 Windows Server 2008 (Февраль 2008)
 Windows Server 2008 R2 (Октябрь 2009)
 Windows HPC Server 2008 (Сентябрь 2010)
 Windows Server 2012 (Сентябрь 2012)
 Windows Server 2012 R2 (Октябрь 2013)
 Windows Server 2016 (Сентябрь 2016)
 Windows Server 2019 (Октябрь 2018)
 Windows Server 2022 (Август 2021)

Microsoft также выпустила Windows Small Business Server (версия для малых предприятий) и Windows Essential Business Server (больше не выпускается). Эти версии включают в себя серверную операционную систему вместе с набором других программных продуктов компании.

Прочие серверные операционные системы 
Следующие операционные системы не являются частью линейки Windows Server, но спроектированы для работы в роли сервера.
 Windows Home Server — версия для домашних пользователей.
 Windows Home Server 2011 — версия для малых и домашних офисов.
 Windows MultiPoint Server.

Примечания

См. также 
 Windows Embedded